Присту́па — фамилия.
 Приступа, Дарья Сергеевна (род. 1987) — украинская легкоатлетка.
 Приступа, Евгений Никодимович (род. 1959) — советский и украинский учёный, ректор Львовского университета физической культуры.
 Приступа, Иван Степанович (1919—1942) — участник Великой Отечественной войны, рядовой, стрелок 270-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии, закрыл своим телом амбразуру пулемёта.
 Приступа, Эдуард Викторович (род. 1975) — украинский музыкант и композитор, экс-участник группы ТНМК.